Poortvliet (dorp), plaats en voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Zeeland

 Personen
 Jan Poortvliet (1955), Nederlands voetballer en voetbalcoach
 Johannes Tak van Poortvliet (1829-1904), Nederlands politicus
 Rien Poortvliet (1932-1995), Nederlands illustrator en kunstschilder

 Overig
 Arrest Poortvliet, Nederlands arrest (burgerlijk recht)